

Cinema
 Seduzione mortale (Angel Face) – film del 1953 diretto da Otto Preminger
 Seduzione mortale (Woman of Desire) – film del 1994 diretto da Robert Ginty